Název Sovenice má více sídel:
 Sovenice (Chocnějovice), část obce Chocnějovice v okrese Mladá Boleslav
 Sovenice (Křinec), část obce Křinec v okrese Nymburk